McNealy ist der Familienname folgender Personen:

 Scott McNealy (* 1954), US-amerikanischer Manager
 Chris McNealy (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler